Cyril Théréau (Privas, 24 de abril de 1983) é um futebolista francês que atua na posição de atacante e atualmente defende a .

Ligações externas 
Cyril Théréau em Soccerway

Naturais de Privas
Futebolistas da França
Futebolistas de Union Sportive Orléans Loiret Football
Futebolistas do Angers Sporting Club de l'Ouest
Futebolistas do Royal Charleroi Sporting Club
Futebolistas do FC Steaua București
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Cagliari Calcio